Jméno a příjmení Miroslav Kratochvíl nosí více osob:

 Miroslav Kratochvíl (kolová) – sportovec, mistr světa v kolové
 Miroslav Kratochvíl (režisér) (1921–1999) – režisér českého znění v televizním dabingu
 Miroslav Kratochvíl (normalizátor) – normalizátor, ředitel rozhlasové stanice Hvězda